Lomami steht für:
 Lomami (Fluss), ein Nebenfluss des Kongo
 Lomami (Provinz), eine Provinz der Demokratischen Republik Kongo

Personen:
 André Lomami (* 1987), ruandischer Fußballspieler